Le tournoi de San Antonio est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 14 au .

Misaki Doi remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna-Lena Friedsam, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Nicole Melichar.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Antonio
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
San Antonio
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en mars 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016
Sport au Texas en 2016